Argyros ist der Name folgender Personen:
 Argyros (Dux) († 1068), apulischer Politiker, Sohn des Meles von Bari
 George Leon Argyros (* 1937), US-amerikanischer Botschafter in Spanien
 Konstandinos Argyros (* 1986), griechischer Sänger
 Oumbertos Argyros († 1963), griechischer Maler des Impressionismus
 Romanos III. Argyros (968–1034), byzantinischer Kaiser

Siehe auch
 Argiro
 Argyro